Красный Свет — названия населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красный Свет — посёлок в Гусевицком сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области.
 Красный Свет — посёлок в Старобудском сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области.

Казахстан 
Красный Свет — до 2020 г. название села Акбидай в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.